Thomasville es el nombre de algunas ciudades en los Estados Unidos de América:
Thomasville, Alabama
Thomasville, Georgia
Thomasville, Iowa
Thomasville, Misuri
Thomasville, Carolina del Norte
Thomasville, Pensilvania

Otros usos 
Thomasville Furniture Industries, una empresa que lleva el nombre de Thomasville, Carolina del Norte